Тисимин:

 Тисимин — город в Мексике, штат Юкатан, административный центр одноимённого муниципалитета. 
 Тисимин — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан.